Школа Франклина ():

  — здание, спроектированное Адольфом Классом, расположенное на площади Франклина в Вашингтоне, округ Колумбия, США.
  — было двухэтажное кирпичное и лепное здание в Бойсе, штат Айдахо, спроектированное Tourtellotte & Hummel и построенное в 1926 году.
  — историческое здание бывшей школы, построенное в 1931 году в Лексингтоне, штат Массачусетс.
  — здание, построенное в 1909 году в Джеймстауне, штат Северная Дакота.